Il singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Rafael Nadal ma è stato sconfitto in finale da Novak Đoković per 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Rafael Nadal (finale)
  Novak Đoković (campione)
  Roger Federer (terzo turno)
  Andy Murray (semifinale)
  Robin Söderling (quarti di finale)
  David Ferrer
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Jürgen Melzer (secondo turno, ritirato per un infortunio alla schiena)

 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Gaël Monfils
 Mardy Fish (terzo turno)
 Andy Roddick (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Stanislas Wawrinka (terzo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)
 Richard Gasquet (semifinale)

Qualificati 

  Pere Riba (primo turno)
  Kei Nishikori
  Paolo Lorenzi (secondo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)

 Igor' Andreev (secondo turno)
 Victor Hănescu (primo turno)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

Lucky loser 

  Adrian Mannarino	(primo turno)		 	 	 	 	  	 	 	 		
  Jarkko Nieminen (secondo turno)
  Carlos Berlocq (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2011
ATP World Tour 2011